Hoffmann Géza (1874–?) festőművész
Hoffmann Géza (1885–1921) diplomata
Hoffmann Géza (1929–2005) birkózó, edző
Hoffmann Géza (1936–2002) Hofi Géza néven ismert Kossuth-díjas humorista, előadóművész

Jegyzetek